В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Джиджі Фернандес і Мартіна Навратілова виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова 6–3, 3–6 6–3.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (фінал)
 Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (півфінал)

 Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Міма Яушовец /  Енн Вайт (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Washington